«Чайная ложка» — сеть чайных, или ресторанов быстрого обслуживания, основанная 25 декабря 2001 года. Гендиректор: Борис Крупкин, после стал Евгений Осояну.

Сеть «Чайная ложка» насчитывает 70 ресторанов, из них 16 работают по системе франчайзинга. География: 55 кафе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 15 в других регионах России: Калуга, Нижний Новгород, Тверь, Великий Новгород, Пермь, Псков, Петрозаводск, Мурманск, Балаково, Архангельск, Клайпеда (Литва). Первый ресторан в Европе открыт в 2009 году в Клайпеде. 24 % акций принадлежит фонду «Нева-Русь», 19 % у частных акционеров.

Основной ассортимент включает три группы продуктов: блины с начинками — 16 видов, салаты — 10 видов, чай — 15 видов. В 2008 году годовой оборот компании составлял 50 млн долларов. Сеть «Чайная ложка» рассчитана на нижний слой среднего класса. За 2012 год «Чайную ложку» посетило более 10 000 000 человек.

В 2010 году руководство ряда кафе «Чайная ложка» было привлечено к дисциплинарной ответственности в связи с использованием труда несовершеннолетних.

В сентябре 2017 года все чайные отключились от программы лояльности (накопление баллов, обмен их на бесплатные блины) без предварительного информирования пользователей. Служба поддержки мотивировала это тем, что ею никто не пользовался, что не вполне является правдой.

В 2018 году сеть в Санкт-Петербурге закрылась. Теми же людьми на тех же местах сети была открыта пиццерия «Две пиццы», пилотная точка которой уже была открыта на Лиговском проспекте, рядом с «Галереей». Данная сеть, недолго просуществовав, была также закрыта.
Осенью 2022 года было объявлено о возрождении "Чайной ложки", заниматься которым будет одна из структур холдинга, в который входит сеть кофеен "Чайникофф". В планах у компании до конца 2023 года открыть до 30 блинных

См. также 
 Вилка-Ложка
 Франклинс Бургер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Сети быстрого питания
Сети ресторанов России